Theron je priimek naslednjih ljudi:
 Francois Henry Theron, general
 Charlize Theron, igralka
 Daniel Theron, častnik